Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Jim Grabb e Jared Palmer 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Byron Black /  Jonathan Stark (quarti di finale)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)

 Luke Jensen /  Murphy Jensen (primo turno)
 Steve DeVries /  David Macpherson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Pro Indoor 1994
ATP Tour 1994